Als Burg Ronov werden mehrere Bauwerke bezeichnet

die Ruine der Ronburg auf dem Berg Ronov in Nordböhmen
die Ruine der Burg Ronov nad Sázavou bei Přibyslav in Südböhmen
die Ruine der Burg Ronov bei Útěchov in Mähren

siehe auch: Burg Ronow